kw – międzynarodowy kod ISO 639-1 języka kornijskiego,
 kW – skrót jednostki mocy – kilowat (1 kW = 1000 W = 1,36 KM),
 KW – międzynarodowy kod ISO 3166-1 Kuwejtu,
 KW – seria radzieckich czołgów ciężkich z okresu II wojny św. (KW-1, KW-2, KW-85)
 KW – skrót "kasa wyda" – pokwitowanie wypłaty gotówki z kasy firmy,
 KW – skrót księgi wieczystej,
 .kw – domena internetowa przypisana do Kuwejtu,
 kw – kodeks wykroczeń,
 komitet wojewódzki,
 Klub Wysokogórski,
 Koleje Wielkopolskie,
 Kompania Węglowa
 KW – skrót kontrwywiad wojskowy